Люк А́рнольд (, род. 31 мая 1984, Аделаида) — австралийский актёр. Наиболее известен по роли Джона Сильвера в телесериале «Чёрные паруса», про «золотой век пиратства».

Ранняя жизнь и образование 
Арнольд родился в городе Аделаида в Южной Австралии и ходил там в начальную школу, пока его семья не переехала в Сидней. В 18 лет работал на съёмках фильма «Питер Пэн» ассистентом учителя фехтования. В 2006 году он окончил Западноавстралийскую академию сценического искусства ().

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Австралии
Выпускники вузов Австралии